Улица Стру́па (, дословно «Тупиковая») — улица в Видземском предместье Риги, в историческом районе Тейка. Ответвляется от Бривибас гатве в юго-восточном направлении; завершается тупиком, оформленным как небольшая круглая площадь с зелёной зоной в центре. С другими улицами не пересекается. На всём протяжении покрыта булыжником. Общая длина улицы — .

Впервые упоминается в списке городских улиц в 1929 году под своим нынешним названием, которое никогда не изменялось.

Застройка сформирована 2-этажными зданиями, преимущественно начала 1930-х годов. Частный жилой дом № 1 (архитектор , 1930) признан памятником архитектуры государственного значения.

Примечания

Ссылки 
 Strupā iela, Rīga — каталог предприятий и организаций, зарегистрированных по ул. Струпа

Улицы Тейки
Улицы Риги по алфавиту